Als Museum des 20. Jahrhunderts werden bezeichnet:

 das Museum des 20. Jahrhunderts in Wien, heute Belvedere 21
 das Museum des 20. Jahrhunderts Berlin